VHL 2010-11 var den første sæson af ishockeyligaen VHL, som trådte i stedet for den Øverste Liga (VL). Ligaen havde deltagelse af 20 hold, der indledte sæsonen med et grundspil, hvor hvert hold spillede 56 kampe. Herefter gik seksten hold videre til slutspillet om mesterskabet på niveau 2.

Mesterskabet blev vundet af Rubin, som i slutspilsfinalen besejrede Neftjanik med 4−0 i kampe, og som dermed vandt VHL for første gang. Rubin havde kvalificeret sig til slutspillet ved at vinde grundspillet i øst-konferencen, og holdet tabte kun to kampe i hele slutspillet, inden det den 20. april 2011 som det første kunne løfte Petrov-pokalen efter at have vundet den fjerde finalekamp med 2-1 efter forlænget spilletid. Det afgørende mål blev scoret af Dmitrij Trusov efter 3 minutter og 27 sekunder af sudden death.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af 20 hold.
 1 hold, der var blevet degraderet fra KHL på grund af økonomiske problemer: HK Lada Toljatti.
 1 nystartet hold: HK Dinamo Tver.
 18 hold fra Øverste Liga 2009-10.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 56 kampe i grundspillet, fordelt på
 fire kampe (to hjemme og to ude) mod hvert af de øvrige 11 hold i samme konference.
 to kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af 12 hold i den anden konference.

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre i ordinær spillede gav 3 point.
 Sejre i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De otte bedste hold i hver konference gik videre til slutspillet om Petrov-pokalen.

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedste hold fra hver konference i grundspillet og afvikledes som en cupturnering, hvor de første tre runder var konferenceopdelt, hvorefter de to konferencemestre mødtes i finalen om Petrov-pokalen. I hver konference blev holdene seedet fra 1 til 8 i henhold til deres grundspilsplacering, og i hver runde spillede det højst seedede hold mod det lavest seedede hold. Opgørene i de to første runder blev spillet bedst af fem kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2 og 5. De to sidste runder blev spillet bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp nr. 1, 2, 5 og 7.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Konferencekvartfinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Konferencesemifinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Konferencefinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Finale om Petrov-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
 VHL   
 VHL - Grundspil 2010-11 - Kampe   
 VHL - Grundspil 2010-11 - Stilling (konferencer)   
 VHL - Grundspil 2010-11 - Statistik   
 VHL - Slutspil 2010-11 - Kampe   
 VHL - Slutspil 2010-11 - Statistik

Noter 

Sæsoner i VHL
Ishockey i 2010
Ishockey i 2011